Cuvântul punct (din latină, punctum, "înțepătură") poate avea mai multe conotații, acestea fiind legate de semnificația sa originară - în general ceva foarte mic, fără dimensiune și care poate limita sau limitează.

Cele mai folosite semnificații ale cuvântului punct sunt următoarele:

În matematică

 Un punct, noțiune fundamentală în geometrie, mai ales în geometria euclidiană, desemnează o entitate fără nici o dimensiune (a se vedea punct geometric și postulatele euclidiene). Cu ajutorul punctului geometric adimensional se pot defini drepte (având o dimensiune), plane (având două dimensiuni), spații (având trei dimensiuni) și hiperspații (patru sau mai multe dimensiuni).
 punct aderent
 punct circular, numit și punct ombilical
 punct de acumulare
 punct de contact
 punct de extrem
 punct de inflexiune
 punct de întoarcere
 punct de maxim
 punct de minim
 punct izolat
 puncte ciclice
 puncte conciclice
 puncte eliptice
 puncte hiperbolice
 puncte izogonale
 puncte euleriene
 punctele lui Brocard
 puncte parabolice
 puncte reciproce
 punct ordinar
 punct singular
 punctul lui Gergonne
 punctul lui Miquel
 punctul lui Nagel
 punct unghiular
 punctul simedian
 puncte coliniare

În fizică

 punct material, corp de dimensiuni neglijabile, fie în comparație cu distanțele față de alte corpuri, fie în comparație cu dimensiunile altor corpuri materiale cu care punctul material interacționează. Poziția lui se poate defini suficient de exact prin poziția numai a unuia dintre punctele sale geometrice.

 Punct de fierbere
 Punct de topire
 Punct material
 Punct triplu
 Punct Lagrange
 Punct de evaporare
 Punct de rouă
 Punct de condensare

În gramatică

   Punct, în gramatică, este un semn de punctuație sau ortografic. Ca semn de punctuație, el marchează pauza care se face în vorbire între propoziții sau fraze independente ca înțeles. Propoziția poate fi o propoziție afirmativă, negativă, imperativă (când aceasta este rostită pe un ton neutru), sau o propoziție interogativă indirectă. Punctul poate fi folosit și la sfârșitul unei fraze care conține o propoziție interogativă directă sau o propoziție exclamativă urmată de propoziții subordonate (deoarece tonul exclamativ al frazei se pierde până la sfârșitul frazei). Ca exemplu, semnul de punctuație de la sfârșitul chiar al acestei propoziții este un punct. Punctul se pune și după o frază sau propoziție independentă, un grup de cuvinte sau cuvinte izolate care echivalează cu o propoziție independentă și după care vorbirea nu mai continuă.

Punctul se pune și după unele abrevieri (dar în acest caz este semn ortografic, nu de punctuație).
   Punct poate fi și parte a unei expresii idiomatice; spre exemplu poate fi un cuvânt-cheie într-un grup de cuvinte ca de exemplu "punct de vedere", "punct de convergență" (sau de fugă) sau "punct de referință".

Note

Vezi și 
 
 
 Cratimă
 Dadaism
 Derivată
 Două puncte
 Geometrie euclidiană
 Gilles Personne de Roberval
 Ghilimele
 Linia de dialog
 Mediu continuu
 Număr real
 Pointillism
 Punct
 Punct de prezență
 Punct și virgulă
 Punctele de suspensie
 Semnul exclamarii
 Semnul întrebarii
 Singularitate tehnologică
 Spațiu
 Stea
 Vad (punct de trecere)
 Virgulă
 Wikipedia:Reguli de punctuație
 WP:PUNCT

Alte dezambiguizări

 Point

Bibliografie

 Dicționar de matematici generale, Editura enciclopedică română, București, 1974.

 
Concepte
Curbe
Expresii
Geometrie
Geometrie elementară
Geometrie euclidiană
Gramatică
Semne de punctuație